Яя́ (Ягья́) Шерфеди́нов (Шерфединов Ягья Шерфединович, ; 16 марта 1894, Феодосия — 29 января 1975, Ташкент) — советский крымскотатарский композитор, музыкант, поэт. Заслуженный деятель искусств Крымской АССР (1940), Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1971).

Биография 
Родился в 1894 году в Феодосии и с детских лет увлекался народным песням, рано научился играть на скрипке. После окончания Симферопольской татарской учительской школы преподавал в с. Сараймин Керченского района и родном городе, а в 1921 году ему посчастливилось встретить А. Спендиарова, известного музыканта, который, услышав скрипичные мотивы крымскотатарских мелодий в исполнении молодого талантливого музыканта, посоветовал ему продолжить обучение музыке. В 1927 году поступает на научно-композиторский факультет Московской консерватории, а в 1931 году успешно её оканчивает.

Сразу же Яя возвращается домой и работает музыкальным редактором Крымского радиокомитета. В 1937—1938 годах был заместителем художественного руководителя крымскотатарского государственного драматического театра в Симферополе. В этот период Шерфединовым написана музыка к спектаклям Юсуфа Болата «Ишлеген тишлер» («Ест тот, кто работает»), «Алим Айдамак», и музыкальной комедии «Арзы къыз» (совместно с Ильясом Бахшишем). Им написана хоровая сюита «Юзюк оюн йырлари» («Песня для танца с кольцом»), а также «Крымская сюита» для симфонического оркестра. Шерфединов писал произведения различных жанров, в том числе кантаты «Янгиер», сюиты для симфонического оркестра, несколько музыкальных комедий — наибольшую популярность среди них получила «Где ты, любовь моя».

Но главное место в творческой деятельности Яя Шерфединова занимало собирание народных песен. Его первый небольшой сборник вышел в Крыму в 1925 году, затем был издан ещё один сборник, в который вошло уже более 100 песен, а в 1935 году был выпущен третий сборник. Наиболее полно автор смог представить крымскотатарские песни в сборнике, который вышел гораздо позже, в 1978 году в Ташкенте под названием «Янърай Хайтарма» («Звучит хайтарма»). В него вошли более 350 народных песен, танцевальных мелодий и музыкальных легенд. Однако Яя Шерфединов уже не смог увидеть этот сборник («свою лебединую песню»), так как ушёл из жизни 29 января 1975 года в Ташкенте и похоронен на кладбище Минор.

Личная жизнь 
С 1939 года жил вместе с семьёй в Симферополе в Доме специалистов по ул. Жуковского, 20.

Жена — Сафие Крымтаева (1910, Симферополь — 1974, Ташкент), танцовщица, по материнской линии происходила из рода мурз Ширинских, в 1937—1938 году работала в Крымском татарском театре оперы и балета.
 сын — Зальферрат Шерфединов (род. 1930, Москва).

Звания 
 Заслуженный деятель искусств Крымской АССР (1940);
 Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1971).

Библиография 
 Шерфединов, Ягья Шерфединович. Песни и танцы крымских татар : Для пения в сопровожд. бубна и для нар. инструментов / Записи Ягьи Шерфединова. — Симферополь : Крымгосиздат ; М. : Гос. муз. изд-во, 1931. — 95 с.
 Шерфединов, Ягья Шерфединович. Татарские песни : Для пения (соло, дуэт, хор) с сопровожд. ф.-п. — Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1957. — 48 с.
 Шерфединов, Ягья Шерфединович. Две татарские песни : Для голоса с ф.-п. / Стихи Р. Мурада; Перевод с татар. М. Ушакова. — Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1960. — 8 с.
 Шерфединов, Ягья Шерфединович. Современные татарские песни : Для голоса с сопровожд. ф.-п. / Слова Э. Шемьи-заде; Перевод М. Ушакова. — Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1961. — 7 с.
 Шерфединов, Ягья Шерфединович. Любимый Ташкент : Сборник для пения (соло, хор) с сопровожд. ф.-п. — Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1963. — 7 с.
 Шерфединов, Ягья Шерфединович. Песни : Для голоса с сопровожд. ф.-п. — Ташкент : Изд-во лит. и искусства им. Г. Гуляма, 1969. — 18 с.
 Шерфединов, Ягья Шерфединович. Песни : Для голоса с сопровожд. ф.-п. — Ташкент : Изд-во лит. и искусства им. Г. Гуляма, 1974. — 23 с.
 Шерфединов, Ягья Шерфединович. Звучит кайтарма : Татар. нар. песни и инструм. наигрыши, записанные Я. Шерфединовым: Для пения (соло, ансамбль) с инструм. сопровожд. и без сопровожд. и для инструментов соло / Ред. и послесл. Л. Н. Лебединского; Вступ. статья авт. — Ташкент : Изд-во лит. и искусства им. Г. Гуляма, 1978. — [1], 231 с. : портр.
 Звучи, хайтарма : Крымско-татар. нар. песни и инструментальные наигрыши: Для пения (соло, анс.) с инструм. сопровожд. и без сопровожд., для отд. инструментов соло и для анс. нар. инструментов / Запись, сост. и предисл. Я. Шерфединова; Ред. и послесл. Л. Н. Лебединского. — Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1990. — 229 с.

Примечания

Литература 
 Баарь йырлары. — Ташкент : Эдебият ве санаат нешр., 1969. — 18 с.
 Къырымтатар музыкасы ве миллий чалгъы алетлери // Йылдыз. — 1988. — № 6. — С. 3-10.
 Тексты из книги «Звучи, Хайтарма!» // Хрестоматия по этнической истории и традиционной культуре старожильческого населения Крыма. Ч I. — Симферополь : Таврия-Плюс, 2004. — С. 700—712.
 Той мерасими // Йылдыз. — 1989. — № 2. — С. 112—114.
 Янъра къайтарма = Звучи кайтарма : къырымтатар халкъ йырлары ве авалары / тертип эткен Я. Шерфединов. — Экинджи нешр. — Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1990. — 231 б.
 Нагаев, С. «Тур, аркъадаш, танъ агъарды» : [биринджи профессионал композитор Яя Шерфединов акъкъында] / С. Нагаев // Гъурбетте къалгъан эдждатларымызнынъ хатырасына : весикъалы эссе — икяелер / С. Нагаев. — Акъмесджит : Къырымдевокъувпеднешир, 2013. — 2-нджи китап. — С. 17-32. : фото.
 Налбандов, Э. Композитор Яя Шерфединов // Йылдыз. — 1983. — № 1. — С. 137—141.
 Татаров, Э. Олгъан шейни язмакъ янълыш дегиль: Халкъымызнынъ яшайышындан бирхатырадыр: [композитор Яя Шерфединов акъкъында хатырлавлар] // Къырым. — 2007. — Окт. 31. — С. 4.

Ссылки 
 Жизнь, посвященная музыке _ Милли Фирка
 Яя Шерфединов — хранитель крымскотатарской народной музыки — Crimeantatars.club — Сайт о крымских татарах
 Ягъя Шерфединов (1894—1975) — Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского
 Джемилева С. М. Композитор Ягъя Шерфединов и его вклад в национальное искусство

Выпускники Симферопольской татарской учительской школы
Крымскотатарские музыканты
Композиторы СССР
Заслуженные деятели искусств Крымской АССР
Похороненные в кладбище «Минор»